DTMB steht als Abkürzung für:

 Deutsches Technikmuseum Berlin
 Flughafen Monastir, ICAO-Code des Flughafens in Tunesien
 Digital Terrestrial Multimedia Broadcast, ein TV-Standard der in China verwendet wird

 
DTMB

en:DTMB